Сканда ( - «вилите»), Карттікея , Муруган (, ) — ватажок війська богів, бог війни в індуїзмі. Зображується у вигляді юнака, часто із шістьма головами та дванадцятьма руками і ногами. Також відомий під іменами Карттікея, Шаравана, Кумара, Махасена, Гуха. Його атрибути — лук, спис та стяг із зображенням півня. Його вахана (їздова тварина) — павич. Вважається, що Сканда опікується не лише воїнами, але й злодіями.

Походження імені Сканди розкривається в одному з міфів про його народження. Згідно з цим міфом бог Агні побажав поєднатися з дружинами семи мудреців, а Сваха, що палала пристрастю до Агні, по черзі приймала їх подобу (подобу однієї з них, особливо відданої чоловікові, вона прийняти не змогла). Щоразу після поєднання вона брала сім'я Агні, оберталася на птицю, злітала на високу гору та виливала його у золоту посудину. Через деякий час народився Сканда.

За іншою легендою Сканда є сином Шиви та Парваті, народженим задля знищення демону Тараки, якого згідно з обіцянкою Брахми не міг вбити ніхто, окрім сина Шиви. При зачатті сім'я Шиви впало у вогонь, але бог вогню Агні не зміг його втримати і кинув у небесну річку Гангу. Після цього Ганга віднесла сім'я на гору Хімават, де новонародженого хлопчика виховали Картігаї — уособлення сузір'я Плеяд. Звідси його друге ім'я — Карттікея. Через сім днів після народження Сканда очолив небесне військо, убив Тараку та багатьох інших демонів.

Культ Сканди широко розповсюджений у Південній Індії, де його образ ототожнюється із дравідійським богом віни Муруганом.

Посилання 

 Lord Muruga Portal
 Murugan Bhakti Website
 
 Swami Sivananda's book on Lord Kartikeya; also available on PDF.
 Skanda worship in Katirkamam, Sri Lanka
 Kaumaram Murugan Info
 YouTube video lectures praising Lord Muruga and explaining Kandhar Anubudhi by the "YouTube Pugal Muruga Bhaktan"
 Murugan devotional video songs - YouTube Playlist

Індуїстська_міфологія
Індуїстські боги
Шиваїзм